Gryposuchus — вимерлий рід гавіалід крокодилів. Скам'янілості були знайдені в Аргентині, Колумбії, Венесуелі, Бразилії та перуанської Амазонії. Рід існував в епоху міоцену (від колхуеуапі до хуайкерія). Один нещодавно описаний вид, G. croizati, виріс приблизно до 10 метрів. Gryposuchus є типовим родом підродини Gryposuchinae, хоча дослідження 2018 року вказує на те, що Gryposuchinae та Gryposuchus можуть бути парафілетичними, а скоріше еволюційним ступенем до гаріалу.

Філогенез 
Філогенетичний аналіз, проведений у дослідженні 2007 року, виявив, що Gryposuchinae включає роди Aktiogavialis, Gryposuchus, Ikanogavialis, Piscogavialis і Siquisiquesuchus. Нижче наведено кладограму з аналізу 2007 року, яка демонструє філогенетичні зв’язки грипосухін серед гавіалоїдів:

З іншого боку, дослідження Lee & Yates у 2018 році з одночасним використанням морфологічних, молекулярних (секвенування ДНК) і стратиграфічних (вік скам’янілостей) даних показало, що члени Gryposuchinae і роду Gryposuchus насправді можуть бути парафілетичними і скоріше еволюційним ступенем до Gavialis і гаріал, як показано на кладограмі нижче:

Примітки 

Вимерлі плазуни Південної Америки
Роди плазунів
Фауна міоцену
Вимерлі тварини, описані 1885